El Torneig de Copenhaguen 2011, oficialment conegut com a e-Boks Sony Ericsson Open 2011, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista de moqueta que pertany als International tournaments de la WTA. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 12 de juny de 2011 al Farum Arena de Copenhaguen, Dinamarca.

La tennista local Caroline Wozniacki va defensar el títol aconseguit en l'edició anterior i també ha guanyar el cinquè títol de la temporada.

Quadre individual femení

Quadre doble femení 

WTA Tour 2011
Competicions esportives a Dinamarca